Knavs ist ein slowenischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Aleksander Knavs (* 1975), slowenischer Fußballspieler
 Melanija Knavs (* 1970), später Melania Knauss, slowenisch-amerikanisches ehemaliges Model, Ehefrau des 45. US-Präsidenten Donald Trump, siehe Melania Trump